Cappella Giusti, nella Chiesa di Sant'Anastasia a Verona
Cappella Giusti, nella Basilica di Santa Croce a Firenze